Заборочье — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Заборочье — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Заборочье — деревня в Крупском районе Минской области.

Россия 
 Заборочье — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.

Украина 
 Заборочье — село в Олевском районе Житомирской области.